Unforgiven kan syfta på

 Unforgiven – en amerikansk westernfilm från 1992, se De skoningslösa
The Unforgiven (sång) –  sång av Metallica